Slow motion, een begrip dat uit de filmwereld komt, waarbij een video met een gedeelte van de normale snelheid wordt afgespeeld
 Slow Motion (Man), een album van Man uit 1974
 Usporeno kretanje, Engelse titel Slow Motion, een film uit 1979
 Slow motion (De Dijk), een lied van De Dijk uit 1983
 Slow Motion (Color Me Badd), een lied van Color Me Badd uit 1992
 Slow Motion (Leila K), een lied van Leila K uit 1993
 Slow Motion (Supertramp), een album van Supertramp uit 2002
 Slow Motion (Juvenile), een lied van Juvenile uit 2004
 Slow Motion (Lee.M and J. Pearl), een lied van Lee.M and J. Pearl uit 2012
 Slow Motion (Hanna Elmquist), een album van Hanna Elmquist uit 2013
 Slow Motion (Phox), een lied van Phox uit 2014
 Slow Motion (Trey Songz), een lied van Trey Songz uit 2015
 Slowmotion (Nielson), een lied van Nielson uit 2020